Maiorescu, Majorescu:

 Titu Liviu Maiorescu (1840, Craiova - 1917, București)
 Guvernul Titu Maiorescu (1)
 Guvernul Titu Maiorescu (2)
 Universitatea Titu Maiorescu

 Ioan Maiorescu, né Trifu (1811, Bucerdea Grânoasă - 1864, Craiova)

Vezi și 
 Maiorești